Johanna Larsson era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Kateřina Siniaková.

In finale Julija Putinceva ha sconfitto Tamara Zidanšek con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (campionessa)
  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Alison Riske (primo turno)

 Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
 Kirsten Flipkens (primo turno)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (primo turno)

<li> Svetlana Kuznecova (primo turno)

Qualificate 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Quirine Lemoine (primo turno)

 Jule Niemeier (primo turno)
 Laura-Ioana Paar (secondo turno)
 Nina Stojanović (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2019